Tarnița se poate referi la:

 Localități din România
 Tarnița - localitate din județul Bacău
 Tarnița - localitate din județul Cluj
 Tarnița - localitate din județul Hunedoara
 Tarnița - localitate din județul Iași